Peter Østbye peut faire référence à :
 Peter Østbye (1855–1943), philologue norvégien ;
  (1887–1979), skieur norvégien.